Piața Victoriei – stazione della metropolitana di Bucarest
 Piața Victoriei – piazza di Bucarest
 Piața Victoriei – piazza di Timișoara